Пять углов — многозначное название:

В топонимике 
 Пять углов — неофициальное название одного из перекрёстков в Санкт-Петербурге.
 Пять углов — центральная площадь Мурманска.

 В Нижнем Новгороде «Пять углов» — угол, образуемый улицами Максима Горького, Воровского, Ильинской и Арзамасской.
 Пять углов — площадь в Чернигове.

Другие значения 
 «Пять углов» — информационно-познавательное издание, правопреемник издававшейся с 1924 года газеты «Ленинские искры». Под новым названием выходит с 1992 года.
 «Пять углов» — американский фильм 1987 года.
 «Пять углов» — нью-йоркская банда 1890-х—1920-х годов.

См. также 
 Пятиугольник — многоугольник с пятью углами.
 Пентаграмма — правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники, равные по высоте.
 Пентагон (значения)
 Четыре угла
  (досл. Семь углов) — поселение в штате Виргиния (США).
 Восемь углов — четыре дома в Потсдаме (Германия), построенных в 1771—1773 гг., до наших дней сохранился один.

Примечания